De Corgoň Liga 2004/2005 was het twaalfde seizoen in de hoogste afdeling van het Slowaakse voetbal sinds de vreedzame ontmanteling van Tsjecho-Slowakije. Aan de competitie deden tien clubs mee. Deze begon op 24 juli 2004 en eindigde op 15 juni 2005. 

FC Artmedia Bratislava werd voor het eerst kampioen. Titelverdediger MŠK Žilina eindigde op de tweede plaats. Nieuwkomer MŠK Rimavská Sobota wist zich niet te handhaven en degradeerde meteen weer naar de 1. slovenská futbalová liga.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Zie ook
Slowaaks voetbalelftal in 2004
Slowaaks voetbalelftal in 2005

Slowaakse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2004/05